

Бурунді 
 Гітега (провінція)
 Гітега (комуна)
 Гітега (місто)